Resonanz (von lateinisch resonare „widerhallen, mitschwingen“) steht für:
 Resonanz, physikalisch das verstärkte Mitschwingen eines schwingfähigen Systems; auch ein Teilchen bestimmter, sehr kurzlebiger Arten, siehe Resonanz#Teilchenphysik
 Resonanzstruktur, Mesomerie, eine Form der chemischen Bindung
 Resonanz (Luhmann), Fachbegriff der soziologischen Systemtheorie
 Resonanz (Soziologie), anthropologisch-sozialphilosophisches Konzept
 Konzept der Konsensfindung in der ästhetischen Resonanztheorie, siehe Einfühlungstheorie
 Resonanz (Chor), ehemaliger gemischter Studiochor aus der Jugendchorbewegung
 Ensemble Resonanz, deutsches Streicherensemble der zeitgenössischen Musik

Siehe auch:

 Bahnresonanz (gravitative Einflüsse auf Himmelskörper)